Jesper Christensen er navnet på flere personer:

 Jesper Christensen – en dansk skuespiller
 Jesper Christensen (politiker) – en københavnsk politiker

Se også